Lixingen steht für:

 den deutschen Namen der Gemeinde Lixing-lès-Rouhling im Département Moselle in Frankreich
 den Namen der Gemeinde Lucy im Département Moselle in Frankreich 1915–1918 und 1940–1944, siehe Lucy (Moselle)

Siehe auch:
 Lixing